Jugendschutzgesetz bezeichnet folgende Gesetze:
 Jugendschutzgesetz (Deutschland)
 Jugendschutzgesetz (Litauen)
 Jugendschutzgesetz (Österreich)
 Jugendschutzgesetz (Russland)
 Jugendschutzgesetz (Schweiz)